Prințesa Marie-Gabrielle de Luxemburg (Marie-Gabrielle Aldegunde Wilhelmine Louise; ) a fost o prințesă luxemburgheză, a treia fiică și al patrulea copil al Marii Ducese Charlotte (1896–1985) și al Prințului Felix de Bourbon-Parma (1893–1970).

Tinerețea 
Prințesa Marie Gabrielle s-a născut la Castelul Berg, Colmar-Berg, Luxemburg, ca Prințesă de Luxemburg, Prințesă de Nassau, Prințesă de Bourbon-Parma.

Confruntându-se cu invazia germană din 10 mai 1940 în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Familia Mare Ducală a Luxemburgului a părăsit țara pentru a găsi refugiu în Portugalia, după ce a primit vize de tranzit de la consulul portughez Aristides de Sousa Mendes, în iunie 1940. Au ajuns la Vilar Formoso pe 23 iunie 1940. După ce a călătorit prin Coimbra și Lisabona, familia a rămas mai întâi în Cascais, în Casa de Santa Maria, deținută de Manuel Espírito Santo, care era atunci consul onorific al Luxemburgului în Portugalia. Până în iulie s-au mutat la Monte Estoril, cazându-se la Chalet Posser de Andrade.

La 10 iulie 1940, Prințesa Marie Gabrielle, împreună cu tatăl ei Prințul Félix, frații ei, Marele Duce Ereditar Jean, Prințesa Elisabeta, Prințesa Marie Adelaide, Prințul Charles și Prințesa Alix, dădaca Justine Reinard și șoferul Eugène Niclou, împreună cu soția sa Joséphine, s-au îmbarcat pe SS Trenton îndreptându-se spre New York City.  Pentru a nu anula neutralitatea de atunci a Statelor Unite, familia s-a mutat în Canada și apoi în Marea Britanie, unde Prințesa Marie Gabrielle și surorile ei s-au oferit voluntari la Crucea Roșie Britanică.</ref>

După ce familia s-a întors în Luxemburg după război, Prințesa Marie Gabrielle a studiat sculptura cu Auguste Tremont:  în 1950, și-a expus lucrările la Salon des Animaliers din Paris, sub pseudonimul, Mlle de Clervaux.

Căsătoria și familia 
Prințesa Marie Gabrielle și-a întâlnit viitorul soț, contele Knud de Holstein-Ledreborg (2 octombrie 1919 – 25 iunie 2001) la nunta din 1947 a vărului ei Jacques de Borbon Parma cu sora lui Knud, Birgitte. 

S-au căsătorit în noiembrie 1951 la Colmar-Berg. Familia sa stabilit la Ledreborg.

Au avut șapte fiice:

 Contesa Monica (născută în 1952), Contesă de Holstein-Ledreborg, m. Henrik de Dompierre de Jonquières
 Contesa Lydia (născută în 1955), Contesă ereditară de Holstein-Ledreborg, m. Prințul Erik de Bourbon-Parma (1953–2021) care au un copil
 Contesa Veronica (n. 1956), m. François de Pottere
 Contesa Silvia (n. 1958), m. John Munro de Foulis
 Contesa Camilla (1959–2010), m. baronul Eric Bertouch-Lehn
 Contesa Tatiana (n. 1961), m. Mark von Riedemann
 Contesa Antonia (născută în 1962), a devenit călugăriță în 1992.

Origine

Note

Legături externe
 

Nașteri în 1925
Decese în 2023
Prințese de Bourbon-Parma
Nașteri pe 2 august
Decese pe 10 februarie
Luxemburghezi